Ло́цманов — фамилия; имеет женскую форму Ло́цманова.

Известные носители 
 Лоцманов, Иван Петрович (1903—1940) — сотрудник советских спецслужб, полковник, народный комиссар внутренних дел Кыргызской ССР.
 Лоцманов, Сергей Николаевич (1906—1984) — советский учёный, лауреат Государственной премии.
 Лоцманов, Юрий Александрович (1927—2016) — советский и российский врач-отоларинголог, ректор Башкирского государственного медицинского университета.